MSE — многозначная аббревиатура:

 Microsoft Security Essentials — бесплатный пакет антивирусных приложений от компании Microsoft.
 MSE — среда визуального программирования на FreePascal.
 Mean Square Error — средний квадрат ошибки определения какой-либо величины, квадратный корень из MSE есть среднеквадратическое отклонение определяемой величины от её математического ожидания.
 Midcourse Space Experiment — космический аппарат двойного назначения, инфракрасный космический телескоп, работавший в 1996—97 годах.